Kummer es un apellido alemán. Puede referirse a:

 Ernst Kummer (1810-1893), matemático;
 Función de Kummer, cualquiera de las dos funciones nombradas en honor a Ernst Kummer;
 Ferdinand Kummer (1820-1870), taxónomo;
 Friedrich August Kummer (1797-1879), violonchelista y compositor alemán;
 Mario Kummer (b. 1962), ciclista;
 Paul Kummer (1834–1912), taxónomo;
 Siegfried Adolf Kummer (1899-?), místico;
 Wolfgang Kummer (bobsleigh), bobsledder alemán que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno 1936;
 Wolfgang Kummer (físico) (m. 2007), físico;
 Kummer, un pueblo situado en Mecklemburgo-Antepomerania.